Dordschsüren (manchmal Durjsuren) ist ein mongolischer Personenname.
Als Vatersname
 Munkhbayar Dorjsuren (* 1969; geb. Dordschsürengiin Mönkhbajar), deutsch-mongolische Sportschützin
 Dordschsürengiin Sumjaa, mongolische Judoka
Als Eigenname